Amerikai Egyesült Államok
 Aden (Illinois)
 Aden (Virginia)
 Jemen
 Áden
 Kanada
 Aden (Alberta)
egyéb
 Áden (keresztnév)